Аполлинарий
 Аполлинарий — патриарх Александрийский (551 — около 568).

 Аполлинарий Клавдий — епископ Иерапольский, апологет христианства и противник монтанизма.
 Аполлинарий Лаодикийский (Аполлинарий Младший) — епископ Лаодикейский в Сирии, один из самых ярых противников арианства, богослов, экзегет, предшественник монофизитства, Вторым Вселенским собором признан еретиком.
 Аполлинарий Равеннский — первый епископ Равенны, священномученик.

 Аполлинарий (Вигилянский) — епископ Русской православной церкви, епископ Чигиринский.
 Аполлинарий (Дубинин) — старообрядческий архиерей, профессор Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева и специалист по биоэлектрохимии.
 Аполлинарий (Кошевой) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Северо-Американский и Канадский.
 Аполлинарий (Мосалитинов) (1873—1918) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.

 Сидоний Аполлинарий — галло-римский писатель, поэт, дипломат, епископ.
Васнецов, Аполлинарий Михайлович - русский художник.

См. также 
 Аполлинария

Примечания